Kunskapens hus kan avse:

Kunskapshuset, Gällivare
 Kunskapens hus, Jokkmokk
 Kunskapens hus, Märsta